Джотто:

 Джотто ди Бондоне () — итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения.
 «Джотто» — автоматическая межпланетная станция, совершившая пролёт мимо ядра кометы Галлея и названная в честь упомянутого выше художника.
 Кампанила Джотто — кампанила кафедрального собора во Флоренции.